Михаил Филиппович Авдейчик (1933 год, село Покровка, Красноярский край — 2003 год) — бригадир проходчиков рудника имени 40-летия ВЛКСМ Лениногорского полиметаллического комбината Министерства цветной металлургии Казахской ССР, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1981). Почётный гражданин города Риддер.

Родился в 1933 году в крестьянской семье в селе Покровка Красноярского края. После окончания горно-металлургического техникума с 1957 года трудился на Быструшинском руднике Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. С 1959 года — бригадир проходчиков рудника имени 40-летия ВЛКСМ Лениногорского полиметаллического комбината Министерства цветной металлургии Казахской ССР.

Первым на комбинате внедрил бригадный подряд. Бригада Михаила Авдейчика освоила технологию проходки горизонтальных выработок с применением способа щелевого вруба, что привело к значительному увеличению производительности труда в его бригаде. При прохождении крепких и вязких пород производительность труда увеличилась на десять процентов и экономия взрывчатых веществ составила 11 %. За выдающиеся трудовые достижения удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовал в работе XXI съезда КПСС. Неоднократно избирался депутатом Лениногорского совета народных депутатов.

В 1989 году вышел на пенсию. Скончался в 2003 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции

 Память
Его именем названа одна из улиц города Риддер.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Авдейчик Михаил Филипович: б. 135.
 Алейников, С. По труду и честь [Текст]/ С. Алейников // Рудный Алтай. — 1981. — 1 мая.
 Рыльский, Н. В гостях у героя [Текст] : [о Герое Социалистического Труда рудника им.40-летия ВЛКСМ г. Лениногорск М. Ф. Авдейчике] / Н.Рыльский // Лениногорская правда. — 1998. — 23 окт.

Ссылки 
  Авдейчик М., Восточный Казахстан: известные имена

Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты городских советов Казахской ССР